Avaí (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil

 Avaí Futebol Clube — clube de futebol de Florianópolis

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos